Dans un système de démocratie représentative, la cote de popularité d'une personnalité politique, élue lors d'une élection, est un indicateur permettant de mesurer la confiance qu'ont les électeurs dans cette personnalité. Elle est estimée à l'aide de sondages d'opinion, organisés par des instituts de sondage. Elle est exprimée en pourcentage des électeurs ayant répondu à l'étude.

Plus largement, la notion de cote de popularité est appliquée à diverses personnalités publiques et médiatiques, par exemple des artistes.

Articles connexes 
 Peuple
 Sondage d'opinion

Sociologie politique
Méthode d'analyse